Westhorpe ist Name folgender Orte:
 Westhorpe (Lincolnshire), England
 Westhorpe (Nottinghamshire), England
 Westhorpe (Suffolk), England

Siehe auch:
 Westhorp
 Westthorpe